Termenul „Stauder” se poate referi la:

Benjamin Stauder (* 1987), ciclist profesionist german
Jacob Carl Stauder (1694–1756), pictor la curtea prinților von Konstanz și Augsburg

Vezi și
Fabrica de bere Jacob Stauder din Essen